Бранко Супек (1945–2003) — хорватський актор.
 Іван Супек (1915–2007) — хорватський фізик і драматург.
 Руді Супек (1913–1993) — хорватський соціолог-марксист.